Dammann :

Patronyme 
 Erik Dammann (né en 1931), auteur et écologiste norvégien
 Hans Dammann (1867-1942), sculpteur allemand
 Paul-Marcel Dammann (1885-1939), graveur français de médailles

Société 
 Dammann Frères, société française de thé

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique